Ânderson Lima Veiga – ex calciatore brasiliano
 Carlos Veiga – politico capoverdiano
 Eric Veiga – calciatore lussemburghese
 Evelise Veiga – lunghista e triplista portoghese
 Gabri Veiga – calciatore spagnolo
 Gustavo Muñoz Veiga – economista, saggista e traduttore spagnolo
 Nélson Veiga – ex calciatore capoverdiano
 Néstor García Veiga – pilota automobilistico argentino
 Nito Veiga – allenatore di calcio e calciatore argentino
 Raphael Veiga – calciatore brasiliano
 Rubén Blanco Veiga – calciatore spagnolo